Кремлёвская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кремлёвская улица — улица в Астрахани.
 Кремлёвская улица — улица во Владимире.
 Кремлёвская улица — улица в Йошкар-Оле.
 Кремлёвская улица — улица в Казани.
 Кремлёвская улица — несуществующая улица в Казани.
 Кремлёвская улица — улица в Тюмени.
 Кремлёвская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Кремлёвская улица — улица в Запорожье.

См. также